Устименко — українське прізвище, походить від імені Устим.
 Устименко Василь Євдокимович — журналіст, краєзнавець, автор, співавтор і упорядник понад 20 книг з історії Чернігівського краю.
 Устименко Денис Юрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Устименко Максим Вікторович (*1974) — український футболіст, нападник.
 Устименко Максим Юрійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Устименко Олександр Анатолійович (1983—2014) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Устименко Олександр Володимирович — генерал-майор, Служба безпеки України.
 Устименко Степан Якович (1917—1945) — Герой Радянського Союзу.

Українські прізвища
Прізвища на -енко